Serie A 1987 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1987 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1987 – stagione del campionato ecuadoriano di calcio maschile